Немиринцы (укр. Немиринці) — топоним; название нескольких населённых пунктов на Украине.

 Немиринцы — село в Городокском районе Хмельницкой области Украины.
 Немиринцы — село на Украине, находится в Казатинском районе Винницкой области.
 Немиринцы — село в Староконстантиновском районе Хмельницкой области Украины.
 Немиринцы — село в Ружинском районе Житомирской области Украины.
 Немиринцы — село в Теофипольском районе Хмельницкой области Украины.